UAAR steht für:
 Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, italienische Interessenvertretung von Atheisten und Agnostikern
 Universität Aarhus, dänische Universität
 University of Arid Agriculture Rawalpindi, pakistanische Universität

Abkürzung